И́горь Я́ковлев:
 Яковлев, Игорь Евгеньевич (род. 1961) — советский футболист.
 Яковлев, Игорь Иванович (1934—2013) — советский и российский дипломат, кандидат юридических наук; Чрезвычайный и Полномочный Посол.